Maria João est un prénom portugais. Il peut désigner :
 Maria João Pires, célèbre pianiste portugaise,
 Maria João Rodrigues, femme politique portugaise,
 Maria João, chanteuse de jazz,
 , un mannequin sportif du magazine américain Sports Illustrated,
 , joueuse de tennis professionnelle.
 Maria João Valente, choriste et danseuse du groupe portugais Santamaria.